Лоша́к — многозначное слово:

Животные 
 Лошак — гибрид коня и ослицы.
 Лошак — в древнерусском значении жеребёнок, молодой конь.

Фамилия 
Лошак — славянская фамилия, распространённая также среди евреев. Известные носители:
 Лошак, Анатолий Александрович (род. 1950) — советский и российский певец (баритон), педагог.
 Лошак, Андрей Борисович (род. 1972) — российский журналист, репортёр.
 Лошак, Анна Викторовна (в замужестве Монгайт, род. 1978) — российская журналистка и телеведущая, креативный продюсер.
 Лошак, Виктор Григорьевич (род. 1952) — советский и российский журналист, редактор.
  (1930—2021) — французский физик-теоретик.
 Лошак, Иван Семёнович (1911—1987) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Лошак, Марина Девовна (род. 1955) — советский и российский куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед, коллекционер, музейный работник.
 Лошак, Николай Исаакович (1918—1955) — советский военный лётчик-ас, майор. Участник Второй мировой войны.

См. также 
 Лашак, Ян — чешский хоккеист.
 Лошаки — название нескольких населённых пунктов.